Золочевский уезд может означать:
 Золочевский уезд — административная единица Российской империи и СССР (1779—1923).
 Округ Золочев — административная единица Австро-Венгрии (1867—1918).